Michael Biedermann (ur. 5 lipca 1996) – reprezentant Liechtensteinu w biegach narciarskich, zawodnik klubu Nordic Club Liechtenstein.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 26 lutego 2011 roku, podczas zawodów juniorskich w szwajcarskiej miejscowości Einsiedeln, gdzie zajął 20. miejsce na dystansie 5 km stylem klasycznym (start masowy).

W Pucharze Świata zadebiutował 9 grudnia 2017 roku w Davos, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 96. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Biedermann nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Liechtensteińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996